Der Begriff Funpark (engl.) steht 
 allgemein für einen Vergnügungspark, siehe Freizeitpark 
 im Wintersport für eine feste Anlage für Boarder, Skistyler und Trendsportarten, siehe Funpark (Wintersport)